Il nome Uberto Strozzi può riferirsi a:

Ubertino Strozzi (?-1338) – politico
Uberto Strozzi (XV secolo) – condottiero
Uberto Strozzi (?-1553) – letterato